Зумруд Аликули кызы Кулизаде (17 марта 1932 — 26 сентября 2021) — доктор философских наук, профессор, заведующая отделом Истории философии и общественной мысли Института философии, социологии и права Национальной академии наук Азербайджана. Историк восточной философии. Главный редактор журнала Проблемы восточной философии.

Скончалась утром 26 сентября 2021 года из-за проблем с сердцем. Похоронена рядом с отцом на кладбище в Бильгя.

Сочинения 
 Роль надстройки в антагонистическом обществе, Изд. АН Азерб. ССР, Баку, 1961
 Хуруфизм и его представители в Азербайджане, Изд. АН Азерб. ССР, Баку, 1970
 Насими — философ и поэт Востока, Изд. «Гянджлик», Баку, 1973
 Мировоззрение Касими Анвара, Изд. «Элм», Баку, 1976
 Закономерности развития восточной философии и проблема «Запад-Восток», Изд. АН Азерб. ССР, Баку, 1984
 Теоретические проблемы истории культуры Востока и низамиведение, Изд. «Элм», Баку, 1987
 Из истории азербайджанской философии YII-XYI вв., Баку, Азернешр, 1992
 Проблемы физуливедения, Баку, Сада, 2006
 О концепции кавказской Албании, Баку, Елм, 2007
 КОНЦЕПЦИЯ ИСТОРИИ И ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ АЗЕРБАЙДЖАНА в книге главного научного сотрудника Центра по изучению и урегулированию конфликтов Института Этнологии и Антропологии Российской Академии наук, доктора исторических наук В. А. Шнирельмана «Войны памяти. Мифы, идентичность и политика в Закавказье» как очередная политико-идеологическая провокация этнополитических конфликтов в регионе Южного Кавказа.

Критика 
Виктор Шнирельман оценивает исторические воззрения Кулизаде как типичные для азербайджанской ревизионистской историографии.

Статьи 
 Роль буржуазного государства и права в укреплении своего базиса, Труды АПИ им. В. И. Ленина, т. IX, 1959
 Ученые записки АГУ им. С. М. Кирова, 1959, № 4
 Марксизм-ленинизм о роли господствующей надстройки в антагонистическом обществе, Автореферат кандидатской диссертации, Москва, 1959
 Марксистско-ленинское понимание категорий «базис» и «надстройка»,Изв. АН Азерб. ССР, Серия общ. наук, Баку, 1960
 О книге С.Дж. Рзакулизаде «Общественно-политические и философские взгляды Хагани Ширвани»,Изв. АН Азерб. ССР, Серия общ. наук, Баку, 1963
 Насими, Философская энциклопедия, т.3,Москва, 1964
 Наими, Философская энциклопедия, т.3, Москва, 1964
 Некоторые проблемные вопросы истории средневековой азербайджанской философии, Изв. АН Азерб. ССР, Серия общ. наук, Баку, 1965, № 1
 О некотогрых противоречиях в определении и оценке суфизма в нашей литературе Изв. АН Азерб. ССР, Серия общ. наук, Баку, 1965, № 5
 Развитие общественно -политической мысли в Азербайджане в XIII—XVI
Очерки по истории азербайджанской философии, Баку, 1966
 Имадеддин Насими Очерки по истории азербайджанской философии, Баку, 1966
 Насими Философская энциклопедия, т.4, Москва, 1967
 Новые сведения о хуруфизме Элм вэ Хаят Баку, 1969, № 6
 Хуруфизм и его представители в Азербайджане Автореферат докторской диссертации Баку, 1969
 Философские взгляды поэта.(К 600-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими)Газ. Баку, 03.03.1969
 Фазлуллах Наими и его «Джавиданнаме» Изв. АН Азерб. ССР Серия Общественные Науки,Баку, 1973
 К вопросу об изучении философии ересей и проблема философии суфизма В сборнике «Насими»,Баку, 1973
 Социальная утопия Востока и добродеятельный город Аль-Фараби В книге Аль-Фараби и развитие науки и культуры стран Востока: Тезисы докладов Алма-Ата, 1975
 «К вопросу о взаимоотношении философии и религии в истории средневековой философии народов Ближнего и Среднего Востока» Междунар. Научн. Конф.; посвящён. вопросам истории развития средневек. Фил. Народов Закафказья Баку, 1976
 Понятие «Ренессанс» и проблема восточного Ренессанса, 1984 В книге «Памяти» Ш. И. Нуцубидзе,Тбилиси, 1980
 О закономерностях развития средневековой восточной философии и проблема «Запад-Восток» Сборник "Традиции античной философии и средневековая философия народов Закавказья, Баку, 1983
 К вопросу о Восточном Ренессансе и проблема азербайджанского Ренессанса
Сборник Проблемы азербайджанского Ренессанса, Баку
Методологические проблемы исследования средневековой восточной философии XIII—XVI вв
Сборник «Проблемы средневековой философии», 1984
 А.О.Маковельский ,Газ. «Элм», 23. 05.1985
 Актуальные проблемы исследования истории азербайджанской культуры.
ж. «Коммунист Азербайджана», Баку, 1990, № 12
 Рукопись, найденная в архиве (о рукописи краткой истории страны Албанской /1702-1722/)Газ. «Бакинский рабочий», 26.04.90.
 Интервью по проблемам культуры, религии., Азярбайъан мцяллими гяз., 20.04.90.
 Некоторые проблемы проблемы исследования средневековой тюркоязычной поэзии. /Тезисы/
ESKAS IV, Bamberg, 1991
 Наследие Юнуса Имре в контексте восточно- западного пантеизма (на турецком языке), Felsefe дцнйасы, Анкара, № 2, 1991
 Тюрки в мировой истории. Влияние, взаимосвязи., Таныдым гяз., 15.01.92.
 О проблемах низамиведения, Азярбайъан мцяллими гяз., 05.08.92.
 Анатомия конфликта (Армянские историки об Албании)Газ. «Бакинский рабочий», 27.01.93.
 «Журнал и его проблемы», Ж. «Проблемы восточной философии», Баку, 1997 № 1
 Албанские и армянские историки об Албании Ипяк йолу журналы, Бакы, 2001, № 1
 История азербайджанской философии, Баку, Элм, 2002
 Зарождение и развитие философской мыс¬ли в Азербайджане с древнейших времен до VII века нашей эры История азербайджанской философии,Баку, Элм, 2002
 История азербайджанской философии в VII—X вв. История азербайджанской философии, Баку, Элм, 2002
 Значение сравнительных исповеданий культур Востока и Запада в выявлении универсальных закономерностей глобального социокультурного категориального аппарата современной культурологии
Сборник конференции «Ориентализм извнутри и извне», Баку, 2003
 О концепции исследования и преподавания историко-философской науки в свете современных глобализационных и антиглобализационных тенденции в социокультуре и диалога «Восток-Запад».
Бакы, ЙУНЕСКО-нун тясис етдийи "Цмумдцнйа Фялсяфя эцнц"ня щяср олунмуш Республика Елми Конфрансынын материаллары, 2006
 Неоценимой вклад в современную историческую науку (рец. На кн. С.Кашкай «История Древнего Азерб. в писных источниках»)
Баку, «Елм», 2006
 Gender relations in Azerbaijan at the eve of XXI century.
«Genderology»,International Scienific-Popular Journal, Baku, «Sada», 2000, № 1
 About gender education in Azerbaijan
«Genderology»,International Scienific-Popular Journal, Baku, «Sada», 2000, № 4
 Attitude to Hujab
«Genderology»,International Scienific-Popular Journal, Baku, «Elm», 2000,№ 3
 Gender as one of the main parts of modern philosophy
«Genderology»,International Scienific-Popular Journal, Baku, «Elm», 2000,№ 3

Доклады 
 Методологические проблемы исследования истории философии
Всесоюзная научная конференция, Баку, 1989
 О периодизации истории азербайджанской культуры
Научная крнференция посвящённая данной проблеме ,Баку, 1989
 О философском аспекте творчества Низами, 1989 Аристотель восточная философия XIII-XIY вв.
О книге «Введение в философию»
 Ученый Совет Института Философии, Баку, Институт Философии, 1990 Проблемы ахундововедения
Юбилейная научная сессия, АН АССР, 1990
 Философия и религия Научная конференция, Баку, АН Азерб., 1990
 «О проблемах Бахманяроведения» Юбилейная научная сессия, Баку АН Азерб., 1993
 «К вопросу о Ренессансе современной азербайджанской культуры»
Республиканская научная конференция н тему «Национальная идея», Баку, 1994
 К вопросу о демократии и «западных ценностях»
Научная конференция, Баку, Западный университет, 1998

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Философы Азербайджана
Доктора философских наук
Историки философии